Sonik ist der Familienname folgender Personen:

 Bogusław Sonik (* 1953), polnischer Politiker
 Franciszek Sonik (1885–1957), polnischer Geistlicher
 Rafał Sonik (* 1966), polnischer Rallyefahrer